Mattingly est un patronyme porté notamment par :

 Don Mattingly (1961-), joueur de baseball américain ;
 Harold Mattingly (1884-1964), historien de l'art et numismate britannique ;
 Harold B. Mattingly (1923-2015), historien, numismate et épigraphiste britannique, fils du précédent ;
 Ken Mattingly (1936-), astronaute américain ;
 Mack Mattingly (1931-), homme politique américain.